Acrobotrys može označavati:
 Acrobotrys (Plantae) K. Schum. & K. Krause, biljni rod iz porodice Rubiaceae
 Acrobotrys (Chromista) Haeckel, 1881, rod kromista u porodici Cannobotryidae